PUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Asís (Colombia)
Anna Puu (1982) – cantante finlandese